Gonzalo Fernández de Córdova nació en Caracas, Venezuela el 4 de marzo de 1967, es hijo de Gonzalo Fernández de Córdova Sr. un Español arraigado ya hace mucho tiempo en Venezuela y de una Venezolana. Gonzalo Fernández de Córdova es un Publicista, Comerciante, Moderador, Voice Over y Locutor de Radio venezolano. Inicio en la radio en el año de 1992  cuando la FM aún estaba naciendo en Venezuela y se dio a conocer en el mundo radial por medio de Hot 94  con un programa de radio llamado "La soda de la noche" programa participativo lleno de humor e interacción con el público radioescucha y el cual sigue siendo transmitido por la emisora Planeta 105.3 FM actualmente sin la moderación de este. Este locutor tiene una gran trayectoria nacional e incluso recibido varios galardones, en su oportunidad ganó el premio de La Casa del Artista al mejor locutor.

Inicios 
Gonzalo Fernández de Córdova o Gonzalito como también solían decirle, inicio en radio en 1992 con el programa que lo dio a conocerse, "La soda de la noche", transmitido por Hot 94 durante varios años. Este es un programa lleno de diversos tipos de concursos y premios que desde sus inicios cautivo la audiencia.  

En este, las personas que participaban en vivo vía telefónica debían contestar preguntas de conocimiento general, o también  cuando la emisora sacaba el vehículo que transmite por microondas (la móvil) para así poder tomar participación de la gente al azar en la calle.  

La soda de la noche siempre evolucionó en su forma de generar participación gracias al moderador y su creatividad. Algunos de sus formatos incluso asemejo a ¿Quién quiere ser millonario? cuando tuvo el segmento "Todo por un millón" el cual consistía en un concurso donde algún participante en vivo dentro de la cabina de la emisora debía contestar una serie de preguntas que le haría Gonzalo, esto así hasta llegar a la última por el premio mayor. También aplicaba el sistema de preguntas de cultura general y las personas que llamaban a la emisora contestando bien, acumulaban puntos que al final podía ser canjeados por premios.  

Este programa moderado por Gonzalo es quizás el programa clave icono de este personaje, sus ocurrencias, su humor y su estilo impregnados a este tipo de concursos son los que hacen de los mismos tener el estilo que tienen, ya que por nombrar algún ejemplo, cuando alguien cometía un error en una de las respuestas en vivo debía cumplir una penitencia en medio del público que observaba. Lo que hacia más entretenido el momento. 

Uno de los momentos recordados de la Soda de la Noche fue cuando en 1998 tuvo la presencia del expresidente Hugo Chávez en la emisora de Hot 94.1 . 

También se le conoce con su grito famoso ¡Yessss! del inglés Yes, que es una especie de grito positivo que el lanza a sus radio escuchas en forma de gratificación, o también cuando la gente lo llama pidiendo un yes para alguien, este lo lanzaba en vivo nombrando la persona. 

Gonzalo pertenece a ese grupo de locutores pioneros de la FM en el país pues apareció al mismo tiempo de personajes como Eli Bravo, Luis Chataing, y otros cuando apenas estaba iniciando el auge de la FM en Venezuela marcando estilos únicos en la forma de hacer radio.

Trabajo 
Gonzalo no solo ha trabajado haciendo programas de radio, este le ha tocado presentar conciertos en vivo, como la experiencia roja coca cola 1998, y también ha dedicado parte de su tiempo en negocios de la comida, entre otras actividades relacionada con su carrera como Publicista.

Actualidad 
Desde 2011 se cambió de emisora para Planeta 105.3 FM y se llevó su popular programa La soda de la noche que aún se sigue transmitiendo en dicho dial, pero este decidió no seguir haciéndolo por algún tiempo, aunque también esta participando en otro programa llamado "El Bandón" que se transmite de lunes a viernes, de 6 AM a 9 AM en esta emisora.

Farmarumba 
Actualmente el programa "El bandon" tiene un segmento llamado Farmarumba del cual Gonzalo Fernández creó y forma parte, este ha cobrado popularidad pues es una plataforma radial que invita al intercambio de medicamentos. Algunos que las necesitan participan indicando su requerimiento, otros participan indicando que poseen la medicina en cuestión. Este segmento ha cobrado cierta popularidad en la actual situación crítica de escasez que se vive en Venezuela convirtiéndose en una de las tantas pequeñas salidas a la que la gente recurre, y hasta un reportaje corto se le hizo a través de la cadena noticiosa internacional de CNN.

Referencias 

Caraqueños
Locutores de radio de Venezuela
Publicistas de Venezuela